A 21 134-es számú mellékút egy bő tizenöt kilométeres hosszúságú, öt számjegyű mellékút Nógrád megyében, a Cserhát északkeleti része és a Karancs hegység magaslatai között. Mindkét végpontjánál a 22-es főúthoz csatlakozik, a Szécsény és Kishartyán közötti, a főút által nem érintett települések legfontosabb útja.

Nyomvonala 

Szécsény északi külterületén ágazik ki a 22-es főútból, annak  44+300-as kilométer-szelvénye közelében, nagyjából keleti irányban. Hamarosan délebbnek fordul. és először Benczúrfalva településrészen halad keresztül, 1. és 2. kilométere között, 3,5 kilométere után keletebbnek fordulva lép át Magyargéc közigazgatási területére, és egyben rögtön Kisgéc községrész házai közé ér. Magyargéc központját 6 kilométer után éri el. Hetedik kilométerénél lépi át Nógrádmegyer határát, a település központját 8 kilométer után éri el.

Eddig folyamatosan nagyjából párhuzamosan haladt a Nógrádmegyeri-patakkal, amit azonban a kilencedik kilométerénél keresztez és elválnak egymástól. Sóshartyán a következő település, ennek központja az út 13. kilométerénél van, majd átlép Kishartyánba. Utóbbi településen ér véget, visszatorkollva a 22-esbe, annak 62+600-as szelvénye közelében. Az országos közutak térképes nyilvántartását szolgáló kira.gov.hu adatbázisa szerint a teljes hossza 15,572 kilométer.

Települések az út mentén 

 Szécsény
 (Benczúrfalva)
 (Kisgéc)
 Magyargéc
 Nógrádmegyer
 Sóshartyán
 Kishartyán

Források 
 kira.gov.hu, lekérdezés időpontja: 2019. április 18. 

21134
Szécsény